Гора Синай — гора в Єгипті
 Біблійна гора Синай — гора на Близькому Сході, що згадується в Біблії
 Синайський півострів — півострів в Азії

Див. також 
 Сінай — бамбуковий меч для кендо